Abia kan syfta på följande:
 Abia (djur) – ett släkte steklar
 Aviam – judisk kung

Geografi

Estland 

 Abja-Paluoja, ort, Viljandi län, Abja vald,

Nigeria 

 Abia, delstat,